Quelqu'un de bien, un film français de Patrick Timsit sorti en 2002 ;
  (La febbre), un film italien d'Alessandro D'Alatri sorti en 2005 ;
 Quelqu'un de bien (Someone Great), un film américain de Jennifer Kaytin Robinson sorti en 2019 ;
 Juste quelqu'un de bien, une chanson de Enzo Enzo ;
 Quelqu'un de bien, une chanson de Dinos Punchlinovic.